Delegatura Ambasady RP w Kirowie, Delegatura Ambasady Polski (Представительствo посольства Польши) - polski urząd konsularny działający epizodycznie jako delegatura ambasady RP w ZSRR ewakuowanej do Kujbyszewa w 1942.

Do kompetencji terytorialnej urzędu należały: Obwód kirowski, Obwód mołotowski, Obwód gorkowski i Maryjska Autonomiczna SRR.

Delegaci 
 1942 - Andrzej Jenicz, attaché, delegat 
 1942 - inż. Adam Wisiński, delegat
 1942 - dr Otto Pehr, delegat

Siedziba 
Mieściła się przy ul. Kriestianskiej 56 (ул. Крестьянская).

Zobacz też 
 Ambasada RP w Moskwie

Bibliografia 
 Beata Szubtarska: Ambasada polska w ZSRR w latach 1941–1943, Wydawnictwo DiG Warszawa 2005

Przypisy 

Kirow
Kirow
Stosunki polsko-rosyjskie